Africa steht für:
 (1193) Africa, Asteroid des Hauptgürtels
 Africa (Petrarca), Epos in Hexametern von Francesco Petrarca
 Titularbistum Africa, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Africa, Zeitschrift des International African Institute (seit 1928)
 Africa, früherer Name der Zeitschrift Africa Confidential
 African Camp Mine, Mine im Saline County, Arkansas
 Location Africa, 1987, ein Film von Steff Gruber

Musik:
 Africa (Toto-Lied) (1982)
 Africa (Rose-Laurens-Lied) (1982, 1983 als Africa (Voodoo Master))

Personen:
 Ben Africa (* 1938), namibischer traditioneller Führer
 Melrick Africa (* 1978), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Mervyn Africa (* 1950), britischer Jazzmusiker südafrikanischer Herkunft
 Phil Africa († 2015), US-amerikanischer Bürgerrechtsaktivist und Häftling

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Africa (Indiana), Spencer County
 Africa (Mississippi), Coahoma County (nicht mehr existent)
 Africa (Missouri), St. Charles County
 Africa (Ohio), Delaware County

Weitere geografische Objekte:
 Africa, lateinischer Name einer antiken Landschaft und römischen Provinz im heutigen Tunesien
 Africa, Ortsteil der Gemeinde Nocera Umbra
 Africa Bayou, Fließgewässer im Wakulla County, Florida
 Africa Lake, See im Madison Parish, Louisiana
 Africa USA Park, Park im Solano County, Kalifornien

Schiffe:
 HMS Africa (1781), Linienschiff der dritten Klasse der Royal Navy
 HMS Africa (1905), Schlachtschiff der Royal Navy 
 Africa (Schiff, 1903), britisches Frachtschiff
 Africa (Schiff, 1952), italienisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Afrika (Begriffsklärung)